Баньо (; )

 Баньо — французская коммуна в регионе Бургундия, департамент Кот-д’Ор.
 Баньо (, во множ. числе Bagni) — лечебные воды. Отсюда название итальянских городов с минеральными источниками:
 Баньо-а-Риполи
 Баньо-ди-Романья
 
 Баньи-ди-Лукка
 Баньи-ди-Сан-Джульяно
 Баньо — у итальянцев и французов название тюрем для тяжких преступников, каторги и каторжных работ.

См. также 
 Баня

Примечания